Список наивысших по графствам и районам Англии.

Список содержит метропольные и неметропольные графства, а также унитарные административные единицы.

Если унитарная административная единица была отделена от графства, то её самая высокая точка указана отдельно. Например, Лутон указывается отдельно от графства Бедфордшир.

См. также

Источник 
 Сайт с информацией по всем графствам и унитарным административным единицам.

 
Списки:Англия
Горы Великобритании